Strötges oder Stroetges ist der Familienname folgender Personen:
 Theresa Stroetges (* 1982), deutsche Musikerin, siehe Golden Diskó Ship
 Wilfried Strötges, österreichischer Poolbillardspieler